'Pterolepis kan syfta på:

 Pterolepis (djur) – ett släkte insekter
 Pterolepis (växter) – ett släkte växter